Paech steht für:

 (9700) Paech, Asteroid des Hauptgürtels

Paech ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Paech (* 1992), deutscher Stabhochspringer
 Eberhard Paech (1910–2000), Berliner Unternehmer (Paech-Brot)
 Hermann Paech (1877–1956), deutscher Werftleiter
 Iris Paech (* 1961), deutsche Songschreiberin und Radiomoderatorin
 Joachim Paech (* 1942), deutscher Medienwissenschaftler
 Karl Paech (1908–1955), deutscher Pflanzenphysiologe und Biochemiker
 Karl-Ernst Paech (1922–2013), von 1966 bis 1981 Präsident des Deutschen Go-Bundes
 Katharina Larissa Paech (* 1975), deutsche Musikwissenschaftlerin und Cembalistin
 Niko Paech (* 1960), deutscher Volkswirtschaftler
 Norman Paech (* 1938), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker (Linke)

Siehe auch:
 Päch
 Pech